Miejscowości w Polsce:
 Smólsko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Smólsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski
 Smólsko Duże
 Smólsko Małe
 Smólsko – część Łodzi